Африка е вторият по големина и население континент в света след Азия. Площта ѝ възлиза на 30 221 532 квадратни километра, което е 6% от общата площ на Земята и около 20,4% от сушата. Населението е над 800 млн. души, разпределени в 61 държави и територии. Африка е обградена от Атлантическия океан на запад, Индийския океан на изток, Червено море на североизток, и Средиземно море на север. Списъкът представя всички държави и територии, площта, столицата, валутата, националното знаме, населението, официалните и разпространени езици, БВП на глава от населението в долари и местоположението на картата на Африка. Данните са предоставени от ЦРУ и се отнасят към средата на 2008 година.

Бележки

Източници 
 CIA – The World Factbook

Държави, Африка